«Вся правда о любви», другое название «Правда о любви» () — комедийная мелодрама режиссёра Джона Хэя о том, какой затягивающей и интригующей может оказаться проверка любимого на верность, но чем дальше ты заходишь, тем больше тебя ждёт неожиданных открытий.
В главной роли — молодая голливудская актриса Дженнифер Лав Хьюитт.

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 0 %.

Сюжет 
Элис и Сэм — счастливая семейная пара. Только вот муж занят работой и не уделяет должного внимания супруге. А та в шутку заключает с сестрой пари о проверке мужа на верность и отправляет ему в День Святого Валентина невинную анонимную «валентинку». К своему удивлению, Сэм отвечает взаимностью.
Теперь Элис уже сомневается в искренности чувств Сэма и решает не отступать. Дальше — ещё больше. Она выдает себя за молодую поклонницу мужа, с которой он не прочь не только пофлиртовать по телефону, но и встретиться вживую.
Какой сделать выбор, когда узнаешь, какова же любовь мужа на самом деле — дать ему второй шанс и остаться с ним, или уйти к мужчине, который тебя по-настоящему любит?

В ролях

Интересные факты о фильме 
 Слоган фильма звучит так — «Как далеко ты готова зайти, чтобы проверить своего мужчину? Как долго ты будешь продолжать идти за ним?»
 В основу лёг рассказ Питера Блура с одноимённым названием. Он же выступил одним из сценаристов фильма.
 Съёмки шли в период с 10 апреля по 24 мая 2004 года. География съёмок включает в себя Бристоль, Сомерсет, Англия, а также центральную железнодорожную станцию в Уэльсе, Англия. Действие картины также происходит в Англии

Рейтинг 
 Фильм получил рейтинг R — детям до 17 лет обязательно присутствие родителей.
 Фильм содержит сексуальные сцены и соответствующие языковые фразы.

Мировой релиз 
 Первым картину увидела Южная Корея — премьера состоялась 21 апреля 2005 года
 Список всех стран, в которых выходил фильм, включает 20 стран
 Премьера на DVD состоялась в следующих странах: Норвегия, Нидерланды, Германия, США, Япония, Швеция
 Больше всех зрителей собрала Польша — свыше 18 тысяч человек

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2004 года